Bear McCreary (né en 1979), musicien auteur et compositeur américain
Keith McCreary (1940-2003), joueur de hockey sur glace canadien

McCreary (village), village du Manitoba
Gare de McCreary, gare du village de McCreary
McCreary (municipalité rurale), municipalité rurale du Manitoba
Comté de McCreary, comté de l'État du Kentucky aux États-Unis